Asbell est un patronyme pouvant désigner:

Jim Asbell (1914-1967), joueur américain de baseball
Penny Asbell, ophtalmologue américaine
Samuel Karnarvon Asbell (1914-1965), homme politique canadien en Saskatchewan

Voir aussi
Asbel Kiprop (né en 1989), coureur sportif kényan

Homonymie de patronyme